Saint-Antoine (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Antoine (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Antoine (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Antoine (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje